Huji kan syfta på följande platser:

Kina 

 Huji (socken i Kina, lat 33,36, long 114,68), Henan, 
 Huji (socken i Kina, lat 33,72, long 115,17), Henan, 
 Huji (socken i Kina, lat 34,74, long 115,22), Henan, 

Robotskapade Kinaförgreningar